Chao-chou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhaoqing (prefekturhuvudort i Kina), Guangdong, 
 Zhaozhou (ort i Kina), Heilongjiang, 
 Zhaoyuan (ort i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar